Тензиометр — прибор для определения капиллярной (матричной) составляющей потенциала почвенной влаги.
 Тензиометр дю Нуи — прибор для измерения поверхностного и межфазного натяжения.

См. также 
 Тензометр — датчик для определения механических деформаций в твёрдом теле и преобразования их в электрическое сопротивление.